|-
|(17001)||1999 CT54|| align=right|13,8|| align=right|2,473|| align=right|0,070|| align=right|6,09|| align=right|3,888||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17002 Kouzel||1999 CV54|| align=right|15,1|| align=right|2,408|| align=right|0,138|| align=right|3,46|| align=right|3,736||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17003)||1999 CE55|| align=right|13,9|| align=right|2,600|| align=right|0,087|| align=right|14,93|| align=right|4,192||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17004 Sinkevich||1999 CR61|| align=right|14,5|| align=right|2,279|| align=right|0,134|| align=right|3,44|| align=right|3,440||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17005)||1999 CD63|| align=right|13,0|| align=right|2,798|| align=right|0,153|| align=right|9,26|| align=right|4,680||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17006)||1999 CH63|| align=right|13,1|| align=right|2,591|| align=right|0,189|| align=right|12,93|| align=right|4,169||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17007)||1999 CK65|| align=right|14,2|| align=right|2,419|| align=right|0,225|| align=right|12,04|| align=right|3,762||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17008)||1999 CL65|| align=right|12,9|| align=right|2,979|| align=right|0,107|| align=right|7,59|| align=right|5,140||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17009)||1999 CM70|| align=right|13,3|| align=right|2,563|| align=right|0,180|| align=right|5,47|| align=right|4,102||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17010)||1999 CQ72|| align=right|13,2|| align=right|2,609|| align=right|0,230|| align=right|12,65|| align=right|4,213||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17011)||1999 CC80|| align=right|12,8|| align=right|3,027|| align=right|0,031|| align=right|8,46|| align=right|5,265||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17012)||1999 CY80|| align=right|12,8|| align=right|2,564|| align=right|0,132|| align=right|13,47|| align=right|4,104||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17013)||1999 CA82|| align=right|13,5|| align=right|2,328|| align=right|0,222|| align=right|8,37|| align=right|3,552||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17014)||1999 CY96|| align=right|13,9|| align=right|2,721|| align=right|0,111|| align=right|5,32|| align=right|4,487||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17015)||1999 CN117|| align=right|13,9|| align=right|2,216|| align=right|0,111|| align=right|3,58|| align=right|3,299||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17016)||1999 CV123|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,179|| align=right|13,26|| align=right|4,257||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17017)||1999 CJ138|| align=right|15,3|| align=right|2,151|| align=right|0,171|| align=right|1,46|| align=right|3,155||MBA||11. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17018)||1999 DB1|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,135|| align=right|2,11|| align=right|3,375||MBA||18. februar 1999||Haleakala||NEAT
|-
|17019 Aldo||1999 DV3|| align=right|13,5|| align=right|2,583|| align=right|0,148|| align=right|15,02|| align=right|4,151||MBA||23. februar 1999||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|17020 Hopemeraengus||1999 DH4|| align=right|13,6|| align=right|2,756|| align=right|0,126|| align=right|10,37|| align=right|4,574||MBA||24. februar 1999||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(17021)||1999 DS6|| align=right|13,3|| align=right|2,718|| align=right|0,104|| align=right|13,42|| align=right|4,481||MBA||20. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17022 Huisjen||1999 DN7|| align=right|14,4|| align=right|2,459|| align=right|0,187|| align=right|4,24|| align=right|3,855||MBA||18. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17023 Abbott||1999 EG|| align=right|15,3|| align=right|2,417|| align=right|0,122|| align=right|1,86|| align=right|3,757||MBA||7. marec 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|17024 Costello||1999 EJ5|| align=right|14,9|| align=right|2,432|| align=right|0,067|| align=right|5,35|| align=right|3,793||MBA||15. marec 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|17025 Pilachowski||1999 ES5|| align=right|14,2|| align=right|2,565|| align=right|0,205|| align=right|7,39|| align=right|4,108||MBA||13. marec 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(17026)||1999 EC8|| align=right|13,9|| align=right|2,612|| align=right|0,147|| align=right|12,05|| align=right|4,220||MBA||12. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17027)||1999 EF12|| align=right|13,4|| align=right|2,649|| align=right|0,090|| align=right|8,29|| align=right|4,310||MBA||15. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17028)||1999 FJ5|| align=right|15,3|| align=right|2,227|| align=right|0,207|| align=right|4,53|| align=right|3,322||MBA||18. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|17029 Cuillandre||1999 FM6|| align=right|13,7|| align=right|2,830|| align=right|0,061|| align=right|1,53|| align=right|4,759||MBA||17. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(17030)||1999 FC9|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,053|| align=right|2,91|| align=right|5,653||MBA||19. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17031 Piethut||1999 FL9|| align=right|14,2|| align=right|2,394|| align=right|0,119|| align=right|7,91|| align=right|3,702||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17032 Edlu||1999 FM9|| align=right|14,1|| align=right|2,784|| align=right|0,233|| align=right|2,34|| align=right|4,643||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17033 Rusty||1999 FR9|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,063|| align=right|2,07|| align=right|3,531||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17034 Vasylshev||1999 FS9|| align=right|14,0|| align=right|2,567|| align=right|0,155|| align=right|8,34|| align=right|4,112||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17035 Velichko||1999 FC10|| align=right|13,6|| align=right|2,444|| align=right|0,148|| align=right|6,25|| align=right|3,819||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17036 Krugly||1999 FD10|| align=right|14,4|| align=right|2,530|| align=right|0,089|| align=right|2,46|| align=right|4,023||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17037)||1999 FV10|| align=right|14,9|| align=right|2,264|| align=right|0,050|| align=right|5,36|| align=right|3,406||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|17038 Wake||1999 FO21|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,086|| align=right|5,94|| align=right|4,242||MBA||26. marec 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|17039 Yeuseyenka||1999 FN26|| align=right|14,3|| align=right|2,755|| align=right|0,035|| align=right|5,00|| align=right|4,571||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17040 Almeida||1999 FT27|| align=right|15,1|| align=right|2,316|| align=right|0,027|| align=right|4,31|| align=right|3,525||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17041 Castagna||1999 FB30|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,089|| align=right|3,50|| align=right|3,426||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17042 Madiraju||1999 FG30|| align=right|14,6|| align=right|2,445|| align=right|0,092|| align=right|3,80|| align=right|3,823||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17043)||1999 FJ30|| align=right|14,4|| align=right|2,167|| align=right|0,038|| align=right|2,85|| align=right|3,189||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17044 Mubdirahman||1999 FZ30|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,065|| align=right|7,89|| align=right|3,431||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17045 Markert||1999 FV32|| align=right|14,1|| align=right|2,430|| align=right|0,252|| align=right|14,01|| align=right|3,788||MBA||22. marec 1999||Mauna Kea||D. J. Tholen
|-
|17046 Kenway||1999 FM33|| align=right|14,3|| align=right|3,137|| align=right|0,174|| align=right|00,51|| align=right|5,556||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17047)||1999 FP33|| align=right|14,0|| align=right|2,995|| align=right|0,083|| align=right|11,02|| align=right|5,183||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17048)||1999 FD34|| align=right|15,1|| align=right|2,183|| align=right|0,166|| align=right|1,32|| align=right|3,225||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17049 Miron||1999 FJ34|| align=right|14,4|| align=right|2,535|| align=right|0,059|| align=right|5,34|| align=right|4,035||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17050 Weiskopf||1999 FX45|| align=right|15,1|| align=right|2,226|| align=right|0,131|| align=right|1,53|| align=right|3,321||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17051 Oflynn||1999 FW46|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,134|| align=right|6,67|| align=right|3,485||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17052)||1999 FS51|| align=right|12,8|| align=right|2,617|| align=right|0,160|| align=right|1,86|| align=right|4,233||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17053)||1999 FX56|| align=right|13,9|| align=right|2,940|| align=right|0,072|| align=right|3,16|| align=right|5,039||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17054)||1999 GL2|| align=right|13,3|| align=right|2,845|| align=right|0,011|| align=right|1,26|| align=right|4,797||MBA||6. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(17055)||1999 GP3|| align=right|14,0|| align=right|2,604|| align=right|0,086|| align=right|14,77|| align=right|4,200||MBA||6. april 1999||King City||R. G. Sandness
|-
|17056 Boschetti||1999 GW3|| align=right|14,7|| align=right|2,215|| align=right|0,113|| align=right|3,31|| align=right|3,296||MBA||6. april 1999||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(17057)||1999 GS4|| align=right|14,1|| align=right|2,389|| align=right|0,142|| align=right|5,22|| align=right|3,691||MBA||10. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|17058 Rocknroll||1999 GA5|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,071|| align=right|14,96|| align=right|4,134||MBA||13. april 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|17059 Elvis||1999 GX5|| align=right|14,6|| align=right|2,419|| align=right|0,083|| align=right|3,51|| align=right|3,761||MBA||15. april 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|17060 Mikecombi||1999 GX7|| align=right|13,6|| align=right|2,547|| align=right|0,153|| align=right|12,22|| align=right|4,064||MBA||9. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17061 Tegler||1999 GQ8|| align=right|14,7|| align=right|2,546|| align=right|0,157|| align=right|4,21|| align=right|4,061||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17062 Bardot||1999 GR8|| align=right|14,0|| align=right|3,145|| align=right|0,033|| align=right|4,27|| align=right|5,576||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17063 Papaloizou||1999 GP9|| align=right|13,8|| align=right|2,341|| align=right|0,038|| align=right|5,25|| align=right|3,580||MBA||15. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17064)||1999 GX16|| align=right|13,8|| align=right|2,327|| align=right|0,073|| align=right|6,99|| align=right|3,549||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17065)||1999 GK17|| align=right|13,8|| align=right|2,372|| align=right|0,165|| align=right|6,91|| align=right|3,653||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17066 Ginagallant||1999 GG18|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,072|| align=right|5,71|| align=right|4,176||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17067)||1999 GF19|| align=right|13,5|| align=right|3,002|| align=right|0,060|| align=right|12,12|| align=right|5,199||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17068)||1999 GO19|| align=right|13,1|| align=right|2,770|| align=right|0,060|| align=right|6,09|| align=right|4,609||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17069)||1999 GD20|| align=right|13,8|| align=right|2,379|| align=right|0,098|| align=right|6,72|| align=right|3,668||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17070)||1999 GG20|| align=right|14,2|| align=right|2,586|| align=right|0,182|| align=right|10,11|| align=right|4,157||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17071)||1999 GK21|| align=right|13,8|| align=right|2,436|| align=right|0,167|| align=right|4,32|| align=right|3,802||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17072 Athiviraham||1999 GT31|| align=right|15,6|| align=right|2,262|| align=right|0,090|| align=right|7,77|| align=right|3,402||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17073 Alexblank||1999 GX34|| align=right|14,3|| align=right|2,893|| align=right|0,097|| align=right|1,75|| align=right|4,919||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17074)||1999 GQ36|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,126|| align=right|15,10|| align=right|4,139||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17075 Pankonin||1999 GF49|| align=right|14,1|| align=right|2,285|| align=right|0,186|| align=right|6,33|| align=right|3,453||MBA||9. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17076 Betti||1999 HO|| align=right|15,0|| align=right|2,425|| align=right|0,085|| align=right|7,06|| align=right|3,776||MBA||18. april 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|17077 Pampaloni||1999 HY2|| align=right|15,0|| align=right|2,369|| align=right|0,060|| align=right|11,97|| align=right|3,647||MBA||25. april 1999||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|17078 Sellers||1999 HD3|| align=right|14,3|| align=right|2,995|| align=right|0,119|| align=right|13,63|| align=right|5,183||MBA||24. april 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|17079 Lavrovsky||1999 HD9|| align=right|14,5|| align=right|2,443|| align=right|0,141|| align=right|6,21|| align=right|3,818||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17080)||1999 HE9|| align=right|13,7|| align=right|2,995|| align=right|0,110|| align=right|9,90|| align=right|5,183||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17081)||1999 JT1|| align=right|13,9|| align=right|2,316|| align=right|0,215|| align=right|6,42|| align=right|3,524||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(17082)||1999 JC3|| align=right|13,3|| align=right|2,864|| align=right|0,016|| align=right|3,19|| align=right|4,847||MBA||9. maj 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(17083)||1999 JB4|| align=right|15,0|| align=right|1,959|| align=right|0,101|| align=right|21,37|| align=right|2,740||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17084)||1999 JV14|| align=right|13,5|| align=right|2,987|| align=right|0,088|| align=right|10,45|| align=right|5,161||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17085)||1999 JM16|| align=right|15,1|| align=right|2,351|| align=right|0,138|| align=right|5,75|| align=right|3,604||MBA||15. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|17086 Ruima||1999 JH18|| align=right|14,7|| align=right|2,394|| align=right|0,147|| align=right|1,74|| align=right|3,704||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17087)||1999 JC19|| align=right|13,1|| align=right|3,135|| align=right|0,136|| align=right|5,19|| align=right|5,549||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17088 Giupalazzolo||1999 JF19|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,100|| align=right|4,01|| align=right|4,117||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17089 Mercado||1999 JU19|| align=right|14,9|| align=right|2,516|| align=right|0,143|| align=right|5,90|| align=right|3,991||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17090 Mundaca||1999 JE21|| align=right|14,7|| align=right|2,370|| align=right|0,172|| align=right|1,41|| align=right|3,648||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17091 Senthalir||1999 JM21|| align=right|14,4|| align=right|2,781|| align=right|0,129|| align=right|1,91|| align=right|4,637||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17092 Sharanya||1999 JP21|| align=right|14,8|| align=right|2,384|| align=right|0,070|| align=right|7,05|| align=right|3,681||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17093)||1999 JH22|| align=right|13,8|| align=right|2,561|| align=right|0,084|| align=right|4,16|| align=right|4,098||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17094)||1999 JV25|| align=right|13,7|| align=right|2,967|| align=right|0,072|| align=right|4,12|| align=right|5,111||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17095 Mahadik||1999 JN26|| align=right|14,4|| align=right|2,426|| align=right|0,087|| align=right|4,43|| align=right|3,779||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17096)||1999 JX26|| align=right|13,5|| align=right|2,852|| align=right|0,087|| align=right|2,92|| align=right|4,817||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17097 Ronneuman||1999 JX31|| align=right|14,4|| align=right|3,109|| align=right|0,129|| align=right|1,71|| align=right|5,482||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17098 Ikedamai||1999 JE34|| align=right|14,4|| align=right|2,581|| align=right|0,119|| align=right|4,85|| align=right|4,145||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17099)||1999 JE37|| align=right|13,8|| align=right|2,518|| align=right|0,190|| align=right|4,36|| align=right|3,995||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17100 Kamiokanatsu||1999 JT37|| align=right|14,2|| align=right|2,788|| align=right|0,054|| align=right|5,60|| align=right|4,654||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17101 Sakenova||1999 JZ38|| align=right|14,1|| align=right|2,269|| align=right|0,111|| align=right|5,22|| align=right|3,417||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17102 Begzhigitova||1999 JB41|| align=right|14,9|| align=right|2,225|| align=right|0,146|| align=right|4,23|| align=right|3,317||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17103 Kadyrsizova||1999 JC42|| align=right|14,3|| align=right|2,839|| align=right|0,083|| align=right|2,00|| align=right|4,782||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17104 McCloskey||1999 JV46|| align=right|14,3|| align=right|3,195|| align=right|0,154|| align=right|2,16|| align=right|5,709||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17105)||1999 JC47|| align=right|12,8|| align=right|2,583|| align=right|0,132|| align=right|14,51|| align=right|4,151||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17106)||1999 JT48|| align=right|14,0|| align=right|2,787|| align=right|0,095|| align=right|3,81|| align=right|4,652||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17107)||1999 JJ51|| align=right|13,5|| align=right|2,908|| align=right|0,038|| align=right|3,28|| align=right|4,958||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17108 Patricorbett||1999 JL51|| align=right|14,6|| align=right|2,892|| align=right|0,028|| align=right|2,25|| align=right|4,918||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17109)||1999 JF52|| align=right|12,4|| align=right|2,769|| align=right|0,174|| align=right|7,58|| align=right|4,607||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17110)||1999 JG52|| align=right|13,3|| align=right|3,020|| align=right|0,097|| align=right|8,47|| align=right|5,249||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17111)||1999 JH52|| align=right|12,6|| align=right|3,026|| align=right|0,123|| align=right|8,60|| align=right|5,262||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17112)||1999 JM52|| align=right|13,1|| align=right|2,777|| align=right|0,168|| align=right|7,93|| align=right|4,628||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17113)||1999 JE54|| align=right|13,9|| align=right|3,202|| align=right|0,146|| align=right|2,02|| align=right|5,728||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17114)||1999 JJ54|| align=right|13,6|| align=right|3,140|| align=right|0,109|| align=right|5,56|| align=right|5,564||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17115 Justiniano||1999 JT54|| align=right|14,6|| align=right|2,904|| align=right|0,066|| align=right|1,61|| align=right|4,949||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17116)||1999 JO57|| align=right|13,2|| align=right|2,844|| align=right|0,025|| align=right|3,22|| align=right|4,796||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17117)||1999 JL58|| align=right|12,8|| align=right|3,121|| align=right|0,133|| align=right|6,08|| align=right|5,513||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17118)||1999 JM58|| align=right|13,2|| align=right|3,137|| align=right|0,103|| align=right|00,61|| align=right|5,556||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17119 Alexisrodrz||1999 JP59|| align=right|14,5|| align=right|2,638|| align=right|0,061|| align=right|6,34|| align=right|4,284||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17120)||1999 JP60|| align=right|12,8|| align=right|2,900|| align=right|0,068|| align=right|3,45|| align=right|4,937||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17121 Fernandonido||1999 JX60|| align=right|14,1|| align=right|2,613|| align=right|0,101|| align=right|6,24|| align=right|4,222||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17122)||1999 JH63|| align=right|13,1|| align=right|2,863|| align=right|0,052|| align=right|2,84|| align=right|4,843||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17123)||1999 JQ63|| align=right|13,8|| align=right|2,991|| align=right|0,093|| align=right|11,82|| align=right|5,173||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17124)||1999 JC65|| align=right|14,0|| align=right|2,613|| align=right|0,043|| align=right|00,89|| align=right|4,223||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17125)||1999 JB68|| align=right|13,7|| align=right|2,741|| align=right|0,006|| align=right|6,13|| align=right|4,538||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17126)||1999 JH68|| align=right|14,0|| align=right|2,761|| align=right|0,073|| align=right|5,95|| align=right|4,586||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17127)||1999 JE69|| align=right|13,5|| align=right|2,638|| align=right|0,178|| align=right|12,11|| align=right|4,284||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17128)||1999 JS75|| align=right|13,5|| align=right|2,535|| align=right|0,142|| align=right|11,89|| align=right|4,036||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17129)||1999 JM78|| align=right|11,7|| align=right|2,619|| align=right|0,041|| align=right|15,20|| align=right|4,238||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17130)||1999 JV79|| align=right|14,0|| align=right|2,258|| align=right|0,143|| align=right|5,77|| align=right|3,393||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17131)||1999 JL80|| align=right|13,9|| align=right|2,986|| align=right|0,098|| align=right|10,60|| align=right|5,160||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17132)||1999 JV80|| align=right|13,8|| align=right|2,752|| align=right|0,134|| align=right|10,14|| align=right|4,566||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17133)||1999 JC81|| align=right|13,1|| align=right|2,585|| align=right|0,147|| align=right|13,72|| align=right|4,156||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17134)||1999 JX81|| align=right|14,8|| align=right|3,143|| align=right|0,239|| align=right|7,56|| align=right|5,571||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17135)||1999 JD82|| align=right|13,3|| align=right|3,011|| align=right|0,037|| align=right|11,61|| align=right|5,223||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17136)||1999 JE82|| align=right|13,4|| align=right|2,646|| align=right|0,146|| align=right|9,35|| align=right|4,303||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17137)||1999 JK84|| align=right|12,9|| align=right|3,188|| align=right|0,107|| align=right|16,82|| align=right|5,690||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17138)||1999 JM84|| align=right|13,9|| align=right|2,660|| align=right|0,105|| align=right|14,52|| align=right|4,337||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17139 Malyshev||1999 JS86|| align=right|14,2|| align=right|2,368|| align=right|0,128|| align=right|6,60|| align=right|3,643||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17140)||1999 JU86|| align=right|15,4|| align=right|2,168|| align=right|0,087|| align=right|7,81|| align=right|3,191||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17141)||1999 JV94|| align=right|14,0|| align=right|2,536|| align=right|0,087|| align=right|16,11|| align=right|4,038||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17142)||1999 JQ95|| align=right|13,2|| align=right|2,643|| align=right|0,239|| align=right|10,18|| align=right|4,297||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17143)||1999 JN97|| align=right|13,7|| align=right|3,051|| align=right|0,060|| align=right|9,63|| align=right|5,329||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17144)||1999 JW98|| align=right|13,8|| align=right|3,104|| align=right|0,110|| align=right|13,25|| align=right|5,469||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17145)||1999 JG99|| align=right|13,6|| align=right|2,694|| align=right|0,181|| align=right|16,05|| align=right|4,421||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17146)||1999 JB102|| align=right|12,9|| align=right|2,999|| align=right|0,023|| align=right|14,84|| align=right|5,193||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17147)||1999 JF102|| align=right|13,9|| align=right|2,898|| align=right|0,090|| align=right|3,00|| align=right|4,931||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17148)||1999 JJ105|| align=right|13,4|| align=right|3,145|| align=right|0,188|| align=right|9,66|| align=right|5,578||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17149)||1999 JM105|| align=right|13,4|| align=right|2,762|| align=right|0,072|| align=right|3,41|| align=right|4,590||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17150)||1999 JP109|| align=right|13,2|| align=right|3,179|| align=right|0,164|| align=right|2,60|| align=right|5,666||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17151)||1999 JB114|| align=right|13,7|| align=right|2,897|| align=right|0,105|| align=right|2,65|| align=right|4,931||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17152)||1999 JA118|| align=right|12,2|| align=right|2,486|| align=right|0,052|| align=right|8,78|| align=right|3,920||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17153)||1999 JK119|| align=right|13,4|| align=right|3,244|| align=right|0,083|| align=right|2,80|| align=right|5,842||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17154)||1999 JS121|| align=right|12,1|| align=right|2,984|| align=right|0,082|| align=right|9,03|| align=right|5,154||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17155)||1999 KZ1|| align=right|14,9|| align=right|3,027|| align=right|0,076|| align=right|1,51|| align=right|5,264||MBA||16. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17156)||1999 KS3|| align=right|12,9|| align=right|3,202|| align=right|0,039|| align=right|25,51|| align=right|5,729||MBA||19. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(17157)||1999 KP6|| align=right|12,9|| align=right|2,594|| align=right|0,123|| align=right|14,99|| align=right|4,178||MBA||21. maj 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17158)||1999 KA8|| align=right|13,2|| align=right|3,074|| align=right|0,100|| align=right|9,74|| align=right|5,389||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17159)||1999 KG15|| align=right|13,2|| align=right|2,987|| align=right|0,035|| align=right|9,84|| align=right|5,161||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17160)||1999 LT10|| align=right|13,8|| align=right|3,107|| align=right|0,025|| align=right|9,97|| align=right|5,476||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17161)||1999 LQ13|| align=right|12,8|| align=right|3,344|| align=right|0,165|| align=right|6,64|| align=right|6,115||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17162)||1999 LX13|| align=right|13,7|| align=right|2,437|| align=right|0,078|| align=right|6,41|| align=right|3,804||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17163 Vasifedoseev||1999 LT19|| align=right|14,1|| align=right|2,905|| align=right|0,081|| align=right|1,33|| align=right|4,951||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17164)||1999 LP24|| align=right|12,7|| align=right|3,147|| align=right|0,098|| align=right|12,75|| align=right|5,582||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17165)||1999 LS27|| align=right|13,8|| align=right|3,169|| align=right|0,090|| align=right|6,11|| align=right|5,641||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17166 Secombe||1999 MC|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,071|| align=right|4,67|| align=right|5,429||MBA||17. junij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(17167)||1999 NB|| align=right|13,9|| align=right|2,457|| align=right|0,119|| align=right|2,72|| align=right|3,851||MBA||4. julij 1999||Kleť||Klet
|-
|(17168)||1999 NP3|| align=right|13,3|| align=right|2,666|| align=right|0,156|| align=right|10,07|| align=right|4,352||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17169 Tatarinov||1999 NQ23|| align=right|14,1|| align=right|2,976|| align=right|0,167|| align=right|00,70|| align=right|5,132||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17170 Vsevustinov||1999 NS25|| align=right|14,6|| align=right|2,238|| align=right|0,138|| align=right|7,03|| align=right|3,347||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17171)||1999 NB38|| align=right|10,4|| align=right|5,149|| align=right|0,082|| align=right|25,28|| align=right|11,69||JUT||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17172)||1999 NZ41|| align=right|10,5|| align=right|5,194|| align=right|0,057|| align=right|29,20|| align=right|11,84||JUT||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17173 Evgenyamosov||1999 RN10|| align=right|14,6|| align=right|2,395|| align=right|0,154|| align=right|00,84|| align=right|3,707||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17174)||1999 RX53|| align=right|13,9|| align=right|2,637|| align=right|0,046|| align=right|10,71|| align=right|4,281||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17175)||1999 SS3|| align=right|12,0|| align=right|3,170|| align=right|0,091|| align=right|21,63|| align=right|5,644||MBA||24. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17176 Viktorov||1999 SH17|| align=right|14,3|| align=right|2,202|| align=right|0,056|| align=right|5,16|| align=right|3,266||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17177)||1999 TA41|| align=right|13,5|| align=right|3,216|| align=right|0,091|| align=right|21,87|| align=right|5,766||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(17178)||1999 TK218|| align=right|13,0|| align=right|3,129|| align=right|0,192|| align=right|5,08|| align=right|5,534||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17179 Codina||1999 TC224|| align=right|13,2|| align=right|3,059|| align=right|0,077|| align=right|9,02|| align=right|5,349||MBA||4. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17180)||1999 TS291|| align=right|14,0|| align=right|2,636|| align=right|0,134|| align=right|12,87|| align=right|4,279||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17181)||1999 UM3|| align=right|16,3|| align=right|2,382|| align=right|0,669|| align=right|10,68|| align=right|3,677||APL||19. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17182)||1999 VU|| align=right|17,2|| align=right|1,388|| align=right|0,554|| align=right|9,28|| align=right|1,634||APL||1. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17183)||1999 VO2|| align=right|13,8|| align=right|2,678|| align=right|0,324|| align=right|27,54|| align=right|4,381||MBA||5. november 1999||Catalina||CSS
|-
|17184 Carlrogers||1999 VL22|| align=right|12,4|| align=right|3,063|| align=right|0,067|| align=right|8,58|| align=right|5,359||MBA||13. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|17185 Mcdavid||1999 VU23|| align=right|13,0|| align=right|2,564|| align=right|0,139|| align=right|11,03|| align=right|4,105||MBA||14. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|17186 Sergivanov||1999 VP28|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,158|| align=right|1,59|| align=right|3,687||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17187)||1999 VM72|| align=right|13,8|| align=right|2,442|| align=right|0,176|| align=right|7,23|| align=right|3,815||MBA||14. november 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(17188)||1999 WC2|| align=right|16,8|| align=right|2,216|| align=right|0,639|| align=right|29,39|| align=right|3,299||APL||17. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17189)||1999 WU3|| align=right|13,8|| align=right|2,375|| align=right|0,070|| align=right|6,81|| align=right|3,660||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|17190 Retopezzoli||1999 WY8|| align=right|14,3|| align=right|2,591|| align=right|0,091|| align=right|6,28|| align=right|4,170||MBA||28. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(17191)||1999 XS107|| align=right|15,4|| align=right|2,564|| align=right|0,167|| align=right|11,52|| align=right|4,104||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|17192 Loharu||1999 XL172|| align=right|14,7|| align=right|2,526|| align=right|0,094|| align=right|4,63|| align=right|4,013||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17193 Alexeybaran||1999 XC205|| align=right|14,8|| align=right|2,293|| align=right|0,106|| align=right|6,75|| align=right|3,472||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17194)||1999 XA221|| align=right|12,7|| align=right|2,583|| align=right|0,155|| align=right|14,02|| align=right|4,151||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17195 Jimrichardson||1999 XQ234|| align=right|14,2|| align=right|3,211|| align=right|0,131|| align=right|6,06|| align=right|5,754||MBA||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17196 Mastrodemos||1999 XW234|| align=right|14,4|| align=right|2,775|| align=right|0,083|| align=right|7,54|| align=right|4,623||MBA||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17197 Matjazbone||2000 AC12|| align=right|14,6|| align=right|2,398|| align=right|0,090|| align=right|4,20|| align=right|3,714||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17198 Gorjup||2000 AA31|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,103|| align=right|3,29|| align=right|3,443||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17199)||2000 AT40|| align=right|13,5|| align=right|3,012|| align=right|0,092|| align=right|9,61|| align=right|5,226||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17200)||2000 AF47|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,284|| align=right|6,38|| align=right|4,180||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17201 Matjazhumar||2000 AJ58|| align=right|14,6|| align=right|3,019|| align=right|0,142|| align=right|1,54|| align=right|5,245||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17202)||2000 AJ64|| align=right|13,7|| align=right|2,812|| align=right|0,115|| align=right|10,29|| align=right|4,716||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17203)||2000 AM64|| align=right|13,1|| align=right|3,203|| align=right|0,036|| align=right|3,90|| align=right|5,732||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17204)||2000 AR75|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,330|| align=right|5,02|| align=right|4,085||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17205)||2000 AM105|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,114|| align=right|15,74|| align=right|4,340||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17206)||2000 AJ125|| align=right|13,0|| align=right|3,154|| align=right|0,061|| align=right|9,04|| align=right|5,600||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17207)||2000 AW126|| align=right|13,7|| align=right|2,687|| align=right|0,192|| align=right|12,91|| align=right|4,404||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17208 Pokrovska||2000 AH130|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,038|| align=right|5,63|| align=right|4,520||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17209)||2000 AH148|| align=right|12,9|| align=right|2,688|| align=right|0,136|| align=right|12,61|| align=right|4,406||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17210)||2000 AY172|| align=right|13,5|| align=right|3,169|| align=right|0,051|| align=right|13,50|| align=right|5,642||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17211 Brianfisher||2000 AY174|| align=right|15,0|| align=right|2,417|| align=right|0,090|| align=right|6,22|| align=right|3,757||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17212)||2000 AV183|| align=right|12,6|| align=right|3,966|| align=right|0,267|| align=right|9,06|| align=right|7,898||HLD||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17213)||2000 AF186|| align=right|13,3|| align=right|2,913|| align=right|0,183|| align=right|10,59|| align=right|4,970||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17214)||2000 AR189|| align=right|13,8|| align=right|2,362|| align=right|0,127|| align=right|11,62|| align=right|3,630||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17215 Slivan||2000 AG238|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,117|| align=right|6,45|| align=right|3,493||MBA||6. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17216 Scottstuart||2000 AK243|| align=right|13,8|| align=right|3,185|| align=right|0,123|| align=right|10,73|| align=right|5,683||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17217)||2000 AR243|| align=right|14,1|| align=right|2,584|| align=right|0,160|| align=right|11,68|| align=right|4,153||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17218)||2000 BV16|| align=right|13,9|| align=right|2,620|| align=right|0,130|| align=right|3,21|| align=right|4,241||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17219)||2000 CV|| align=right|13,4|| align=right|2,693|| align=right|0,122|| align=right|14,13|| align=right|4,419||MBA||1. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|17220 Johnpenna||2000 CX26|| align=right|14,8|| align=right|2,278|| align=right|0,146|| align=right|2,70|| align=right|3,438||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17221)||2000 CZ28|| align=right|13,1|| align=right|3,139|| align=right|0,222|| align=right|9,08|| align=right|5,561||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17222 Perlmutter||2000 CU44|| align=right|15,2|| align=right|2,558|| align=right|0,193|| align=right|3,94|| align=right|4,091||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17223)||2000 CX56|| align=right|13,1|| align=right|2,569|| align=right|0,119|| align=right|15,38|| align=right|4,116||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17224 Randoross||2000 CP58|| align=right|14,5|| align=right|2,343|| align=right|0,132|| align=right|10,02|| align=right|3,586||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17225 Alanschorn||2000 CS60|| align=right|14,2|| align=right|2,340|| align=right|0,120|| align=right|5,88|| align=right|3,579||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17226)||2000 CC76|| align=right|13,6|| align=right|2,437|| align=right|0,086|| align=right|6,39|| align=right|3,804||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17227)||2000 CW80|| align=right|14,8|| align=right|2,797|| align=right|0,068|| align=right|4,42|| align=right|4,678||MBA||11. februar 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(17228)||2000 CJ94|| align=right|14,0|| align=right|3,200|| align=right|0,125|| align=right|1,64|| align=right|5,723||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17229)||2000 CR97|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,123|| align=right|00,73|| align=right|3,633||MBA||13. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(17230)||2000 CX116|| align=right|12,6|| align=right|3,147|| align=right|0,235|| align=right|10,91|| align=right|5,582||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17231)||2000 CB122|| align=right|13,4|| align=right|3,123|| align=right|0,167|| align=right|1,81|| align=right|5,517||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17232)||2000 DE3|| align=right|14,8|| align=right|2,350|| align=right|0,163|| align=right|8,44|| align=right|3,601||MBA||27. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|17233 Stanshapiro||2000 DU58|| align=right|14,5|| align=right|2,437|| align=right|0,229|| align=right|9,23|| align=right|3,804||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17234)||2000 EL11|| align=right|14,0|| align=right|2,550|| align=right|0,286|| align=right|7,60|| align=right|4,071||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17235)||2000 EC29|| align=right|13,7|| align=right|3,147|| align=right|0,113|| align=right|17,36|| align=right|5,581||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17236)||2000 EK45|| align=right|13,9|| align=right|2,299|| align=right|0,168|| align=right|5,55|| align=right|3,486||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17237)||2000 EC50|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,104|| align=right|1,76|| align=right|4,049||MBA||7. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(17238)||2000 EP56|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,127|| align=right|2,40|| align=right|5,554||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17239)||2000 EH95|| align=right|12,9|| align=right|3,048|| align=right|0,042|| align=right|8,98|| align=right|5,320||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17240 Gletorrence||2000 EK95|| align=right|14,5|| align=right|2,286|| align=right|0,085|| align=right|2,30|| align=right|3,456||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17241 Wooden||2000 EM126|| align=right|14,3|| align=right|2,601|| align=right|0,189|| align=right|14,43|| align=right|4,194||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17242 Leslieyoung||2000 EX130|| align=right|15,2|| align=right|2,529|| align=right|0,095|| align=right|2,87|| align=right|4,021||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(17243)||2000 FX35|| align=right|13,8|| align=right|2,646|| align=right|0,254|| align=right|12,19|| align=right|4,302||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17244)||2000 FF50|| align=right|13,3|| align=right|3,000|| align=right|0,035|| align=right|11,42|| align=right|5,196||MBA||28. marec 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(17245)||2000 GS42|| align=right|13,9|| align=right|2,427|| align=right|0,128|| align=right|5,65|| align=right|3,781||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17246)||2000 GL74|| align=right|14,0|| align=right|2,839|| align=right|0,021|| align=right|2,46|| align=right|4,784||MBA BIN||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17247 Vanverst||2000 GG105|| align=right|15,2|| align=right|2,286|| align=right|0,179|| align=right|4,51|| align=right|3,456||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(17248)||2000 GC107|| align=right|14,9|| align=right|2,164|| align=right|0,073|| align=right|3,33|| align=right|3,183||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|17249 Eliotyoung||2000 GM110|| align=right|14,0|| align=right|3,073|| align=right|0,132|| align=right|2,91|| align=right|5,385||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|17250 Genelucas||2000 GW122|| align=right|14,0|| align=right|2,802|| align=right|0,167|| align=right|1,97|| align=right|4,691||MBA||11. april 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov